Witold Wasilewski (1921–2015) – polski specjalista ciepłownictwa, prof. zw. dr hab. inż.
 Witold Wasilewski (ur. 1972) – polski historyk